Atara ist

 ein Ort im Westjordanland, siehe Atara (Palästina)
 ein Ort in Abchasien, siehe Atara (Abchasien)
 eine Frau im Alten Testament , siehe Atara (Bibel)
 ein Suco im osttimoresischen Subdistrikt Atsabe, siehe Atara (Atsabe)
 eine Aldeia im osttimoresischen Suco Balibo Vila, siehe Balibo Vila
 ein Schmetterling, siehe Atara (Gattung)